Blount är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bessie Blount (omkring 1502–1540), engelsk hovdam, älskarinna till Henrik VIII
 
 Christopher Blount (omkring 1555–1601), engelsk krigare
 
 
 Lisa Blount (1957–2010), amerikansk skådespelerska och filmproducent
 
 
 William Blount (1749–1800), amerikansk politiker
 Willie Blount (1768–1835), amerikansk politiker

Se även 

 Blount County